Het wereldkampioenschap superbike van Misano 2008 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de zevende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 29 juni 2008 op het Misano World Circuit nabij Misano Adriatico, Italië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2008
Misano